Max Delbrück henviser til:

 Max Delbrück (kemiker) (1850-1919) – tysk kemiker
 Max Delbrück (biofysiker) (1906-1981) – tysk biofysiker